Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex O'Brien che ha battuto in finale Byron Black 6-4, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Byron Black (finale)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Grant Stafford (primo turno)
 Richard Matuszewski (quarti di finale)

 Johan Carlsson (secondo turno)
 Jamie Morgan (secondo turno)
 Roger Rasheed (primo turno)
 Sander Groen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1992